Rite kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rite, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Sydafrika 

 Rite (berg i Sydafrika), Limpopoprovinsen, Sekhukhune District Municipality, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar